Bankan bezeichnet:

 eine Insel nordöstlich von Java, siehe Bankan (Insel)
 eine Form bei Bonsai-Bäumen, siehe Bonsai#Bankan